Miejscowości i ich części w Polsce
 Wg TERYT jest ich 8
 Końce (SIMC 0015190) – kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Łomazy
 Końce (SIMC 1022297) – kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Łomazy
 Końce – część wsi Bokinka Pańska w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Tuczna

 Miejscowości na Białorusi
 Końce – dawny zaścianek. Obecnie część wsi Barbaryszki w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja.
Końce – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.

 Miejscowości na Litwie
 Końce – dawny folwark, tereny, na których był położony, leżą obecnie na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim
 Końce – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, w starostwie Kozaczyzna